

Cinema 
 Racconti incantati (Bedtime Stories) – film del 2008 diretto da Adam Shankman

Musica 
 Bedtime Stories – album di Judge Dread del 1975
 Bedtime Stories – album di David Baerwald del 1990
 Bedtime Stories – album di Madonna del 1994

Pagine correlate 
 Bedtime Story (disambigua)